Świercze est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Świercze, dans le powiat de Pułtusk
 du village de Świercze, chef-lieu de cette gmina
 du village de Świercze, dans le powiat de Siedlce

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Świercze

dans la voïvodie d'Opole
 du village de Świercze